Elvange (luks. Elveng) – miasto w południowo-wschodnim Luksemburgu, w gminie Burmerange. W 2011 roku zamieszkiwane przez 699 osób (350 mężczyzn i 349 kobiet).

Przypisy 

Miasta w Luksemburgu